…And Justice for All může být:

 …And Justice for All – album skupiny Metallica z roku 1988
...And Justice for All (skladba) – titulní skladba alba
 ...a spravedlnost pro všechny – originální (angl.) název amerického filmu z roku 1979